Berry je lahko:
 Berry, pokrajina
 Berry (osebno ime)
 Berry (priimek)